

Patronyme
 Céline Zins, (1937- ), est une poétesse et traductrice française.
 Lucien Zins, (1922-2002), est un nageur et éducateur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme